Barclaycard Arena pode referir-se a:

 Barclaycard Arena (Birmingham) - arena situada em Birmingham, Inglaterra
 Barclaycard Arena (Hamburgo) - arena situada em Hamburgo, Alemanha